Paraulocladium är ett släkte av svampar. Paraulocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraulocladium